Lauenburg eller Lauenborg kan henvise til flere artikler:

 Lauenburg (Elben) – en by ved Elben
 Sachsen-Lauenburg – et tidligere hertugdømme omkring denne by
 Kreis Herzogtum Lauenburg – en nuværende Kreis omkring denne by
 Det tyske navn for den polske by Lębork